Aardrijkskunde
Verenigd Koninkrijk
 Birmingham (Verenigd Koninkrijk), stad en district in de regio West Midlands in het Verenigd Koninkrijk

 Verenigde Staten
 Birmingham (Alabama), stad in de Amerikaanse staat Alabama
 Birmingham (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Birmingham (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Birmingham (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Birmingham (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Muziek
 Birmingham, nummer van het album Good Old Boys van Randy Newman
 Birmingham, single van de Canadese zangeres Amanda Marshall
 Birmingham Blues, nummer op het album Out of the Blue van de Britse rockgroep Electric Light Orchestra

Onderwijs
 Universiteit van Birmingham, Britse universiteit

Sport
 Birmingham City FC, voetbalclub uit de Britse stad Birmingham
 WTA-toernooi van Birmingham, damestennistoernooi in de Britse stad Birmingham

Transport
 Internationale luchthaven van Birmingham
 Station Birmingham New Street, spoorwegstation in het centrum van de Britse stad Birmingham